Norrlands ingenjörkår kan syfta på:

 Norrlands ingenjörkår (gamla)  – Ing 5  – Norrlands ingenjörkår, Östersund. (planerat, dock ej aldrig uppsatt)
 Norrlands ingenjörkår – Ing 3, namnet 1994-2000 på tidigare Bodens ingenjörkår, se Norrlands ingenjörbataljon